Scythia bezeichnet:

 in der Antike das Land der Skythen
 Scythia (Provinz), römische Provinz
 Scythia (Schiff, 1875), ein Dampfschiff der Cunard Line
 Scythia (Schiff, 1921), ein Dampfschiff der Cunard Line
 (1306) Scythia, Asteroid des Hauptgürtels

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Scythia (Kentucky)